Partido Socialista är portugisiska kan hänsyfta till:

 Partido Socialista (PS), är ett socialdemokratisktpolitiskt parti i Argentina.
 Partido Socialista (PS), är ett socialistiskt politiskt parti i Bolivia.
 Partido Socialista (PS), var ett socialistiskt politiskt parti i Panama.
 Partido Socialista (PS), är ett socialistiskt politiskt parti i Peru.
 Partido Socialista (PS), är ett socialdemokratiskt politiskt parti i Portugal.
 Partido Socialista-1 (PS), är ett socialistiskt politiskt parti i Bolivia.
 Partido Socialista de Chile (PS), är ett socialdemokratiskt politiskt parti i Chile.
 Partido Socialista del Perú (PS), är ett socialistiskt politiskt parti i Peru.
 Partido Socialista Nicaragüense (PSN), är ett socialistiskt politiskt parti i Nicaragua.
 Partido Socialista Nicaragüense (de los Sánchez), var ett socialistiskt vänsterparti i Nicaragua.

Socialistiska partier
Socialdemokratiska partier